Paso de los Andes puede referirse a:
 Paso de los Andes efectuado por el ejército de Simón Bolívar;
 Paso de los Andes efectuado por el ejército de José de San Martín.